Bakhuizen kan som auktorsförkortning betyda:

 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1881–1945)
 Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink (1911–1987)

Robotskapade auktorsförkortningar